Michał Rękas (1895–1964) – polski duchowny katolicki
 Michał Rękas (1903–1955) – polski polityk i pedagog